Corps et Âme peut désigner :
 Corps et Âme, (The Doctor and the Girl), film américain de Curtis Bernhardt sorti en 1949
 Corps et Âme, film québécois réalisé par Michel Audy en 1972
 Corps et Âmes, une bande dessinée scénarisée par Matz sur un scénario de Walter Hill et dessinée par Jef (2016)
 Corps et Âme, un roman de Frank Conroy paru en 1996
 Corps et Âme, un manga de Aya Kanno paru aux éditions Delcourt
 Corps et Âme, une publication québécoise
 Corps et Âme, film hongrois de Ildikó Enyedi sorti en 2017